Carlo Andreoli, pianista, compositore e insegnante di musica italiano
Carlo Andreoli, cestista e atleta italiano